Магсуд Рустам оглы Курбанов () — азербайджанский учёный, доктор биологических наук (1984), профессор, член-корреспондент НАНА (2001).

Биография 

Магсуд Курбанов родился 9 мая 1941 года в селе Карабагляр Шарурского района Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР.
Окончил биологический факультет Бакинского государственного университета. В 1984 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.00.05 — Ботаника по теме «Научные основы комплексной оценки семеношения и повышения качества семян древесных растений при интродукции».

М. Курбанов — ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Азербайджана.

В 2001 году М. Курбанов был избран член-корреспондентом НАНА.

Научная деятельность 
Основные научные исследования М. Курбанова посвящены проблемам интродукции, биологии и экологии растений, а также генетико-селекционным основам семеноведения.

Им разработаны:
 Метод графически-интегральной оценки успешности интродукции растений
 Метод повышения качества семян с применением биологически активных веществ
 Универсальная классификация для дешифрирования рентгенограммы семян
 Объективная шкала для оценки качества семян
 Классифиция экологических групп растений, произрастающих на техногенных ландшафтах
В результате исследований выявлен коэффициент роста растений, плодов и семян с математическим моделированием.

Некоторые научные работы

Примечания

Источники 
 Биография на странице НАН Азербайджана

Члены-корреспонденты НАН Азербайджана
Семеноводы